Anlier, section de la commune belge de Habay, située dans la province de Luxembourg en Région wallonne.
 L'Anlier, ruisseau de Belgique.

Voir aussi 
Forêt d'Anlier, une des plus grandes forêts de Belgique